Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2010 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Kim Clijsters je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

 Caroline Wozniacki (polfinale)
 Kim Clijsters (prvakinja)
 Venus Williams (polfinale)
 Jelena Janković (tretji krog)
 Samantha Stosur (četrtfinale)
 Francesca Schiavone (četrtfinale)
 Vera Zvonarjova (finale)
 Li Na (prvi krog)
 Agnieszka Radwańska (drugi krog)
 Viktorija Azarenka (drugi krog)
 Svetlana Kuznecova (četrti krog)
 Jelena Dementjeva (četrti krog)
 Marion Bartoli (drugi krog)
 Marija Šarapova (četrti krog)
 Yanina Wickmayer (četrti krog)
 Shahar Pe'er ''(četrti krog)

<ol start="17">
 Nadja Petrova ''(prvi krog)
 Aravane Rezaï ''(drugi krog)
 Flavia Pennetta ''(tretji krog)
 Anastazija Pavljučenkova ''(četrti krog)
 Zheng Jie ''(drugi krog)
 María José Martínez Sánchez ''(drugi krog)
 Marija Kirilenko ''(tretji krog)
 Daniela Hantuchová ''(tretji krog)
 Alexandra Dulgheru ''(tretji krog)
 Lucie Šafářová ''(prvi krog)
 Petra Kvitová ''(tretji krog)
 Alisa Klejbanova ''(drugi krog)
 Alona Bondarenko ''(tretji krog)
 Jaroslava Švedova ''(prvi krog)
 Kaia Kanepi ''(četrtfinale)
 Tsvetana Pironkova ''(drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog
| RD1-seed01=6
| RD1-team01= F Schiavone
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= A Morita
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= ME Camerin
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= S Ferguson
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=0
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= M Oudin
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= O Savchuk
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=0
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= V Duševina
| RD1-score07-1=0
| RD1-score07-2=7
| RD1-score07-3=4
| RD1-seed08=29
| RD1-team08= A Bondarenko
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=5
| RD1-score08-3='''6
| RD1-seed09=20
| RD1-team09={{Nowrap| A Pavljučenkova}}
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= K Barrois
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= M Larcher de Brito
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= S Mirza
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= G Dulko
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= A Kerber
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= M Niculescu
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3=1
| RD1-seed16=10
| RD1-team16= V Azarenka
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=5
| RD1-score16-3=6
| RD2-seed01=6
| RD2-team01= F Schiavone
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= ME Camerin
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= M Oudin
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=29
| RD2-team04= A Bondarenko
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2='''7
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=20
| RD2-team05={{Nowrap| A Pavljučenkova}}
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= S Mirza
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= G Dulko
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2= 
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=10
| RD2-team08= V Azarenka
| RD2-score08-1=1
| RD2-score08-2=r
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=6
| RD3-team01= F Schiavone
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2='''7
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=29
| RD3-team02= A Bondarenko
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=20
| RD3-team03=

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Ženske posamično
2010